Sergio Domínguez Muñoz, cycliste espagnol, né en 1986
 Sergio Domínguez Rodríguez, cycliste espagnol, né en 1979